Baczyński – herb szlachecki, odmiana herbu Sas przynależna rodzinie Baczyńskich
 Baczyński – polski film z 2013 roku
 Baczyński – album ze ścieżką dźwiękową do filmu Baczyński (2013)
 Baczyński – polskie nazwisko. 27.01.2022 r. nosiło je 4 419 Polskich obywateli.

osoby o nazwisku Baczyński:
 Andrzej Baczyński (1957–2015) – polski ksiądz katolicki, teolog i medioznawca
 Gosia Baczyńska (ur. 1965) – polska projektantka mody
 Jerzy Baczyński (ur. 1950) – polski dziennikarz, redaktor naczelny tygodnika „Polityka”
 Józef Baczyński (zm. 1736) – postać historyczna, zbójnik
 Karol Baczyński (1875–1940) – polski wojskowy
 Krzysztof Kamil Baczyński (1921–1944) – polski poeta, podchorąży, żołnierz Armii Krajowej; syn Stanisława
 Matylda Baczyńska (ur. 1984) – polska aktorka
 Michał Baczyński (1884–zm. po 1935) – rusiński działacz polityczny
 Rajmund Baczyński (1857–1929) – polski wojskowy
 Roman Baczyński (1885–1961) – polski działacz robotniczy i polityczny
 Stanisław Baczyński (ujednoznacznienie)
 Stefania Baczyńska z domu Zieleńczyk (1890–1953) – polska nauczycielka, autorka podręczników
 Szczepan Baczyński (1901–1989) – polski aktor
 Szlomo Baczyński (zm. 1943) – żydowski działacz ruchu oporu w getcie warszawskim
 Tomasz Baczyński (1690–1756) – polski dramatopisarz, teolog, jezuita
 Władysław Baczyński (ujednoznacznienie)
 Włodzimierz Baczyński – polski urzędnik
 Zdzisław Baczyński (1902–1940) – polski wojskowy

Przypisy